Dermon bezeichnet:

 eine rätoromanische Variante des Vornamens Hermann

Dermon ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Marie Dermon (1944–2018), Schweizer Theaterschauspielerin 
 Giuseppe Dermon (* 1945), Schweizer Skilangläufer